Ojama může být:

 Ojama (prefektura Šizuoka) – město v prefektuře Šizuoka v Japonsku
 Ojama (prefektura Točigi) – město v prefektuře Točigi v Japonsku